Гавриле́нко — украинская фамилия и топоним, образованные от имени Гавриил.

Фамилия 
 
 Гавриленко, Андрей Гордеевич (1919 — ?) — Герой Социалистического труда.
 Гавриленко, Анна Витальевна (род. 1990) — российская гимнастка.
 Гавриленко, Виктор Фёдорович (? — 2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Гавриленко, Григорий Иванович (1927—1984) — украинский художник, график, мастер книжной иллюстрации.
 
 Гавриленко, Евдокия Малаховна (1915—?) — Герой Социалистического Труда.
 Гавриленко, Иван Андреевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Гавриленко, Игорь (род. 1976) — российский легкоатлет, прыгун тройным.
 Гавриленко, Капитолина Петровна (род. 1947) — актриса Новгородского театра драмы, народная артистка России.
 Гавриленко, Леонтий Ильич (1923—1957) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 
 Гавриленко, Ольга Владимировна (1926—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Гавриленко, Пётр (1883—1920) — командир и начальник штаба Повстанческой армии Нестора Махно.
 Гавриленко, Феодосия Петровна (1912—1999) — работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Гавриленко — село в Костюковичском районе Могилёвской области Белоруссии.

См. также